Der Name Le Châtelard bezeichnet:
 eine Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz, siehe Le Châtelard FR
 eine Ortschaft in der Gemeinde Le Châtelard FR, siehe Le Châtelard-près-Romont
 eine ehemalige politische Gemeinde im Schweizer Kanton Waadt, siehe Le Châtelard VD
 eine Ortschaft in der Gemeinde Finhaut im Bezirk Martigny im Kanton Wallis, Schweiz, siehe Le Châtelard VS
 eine Gemeinde im Département Savoie in Frankreich, siehe Le Châtelard (Savoie)
 einen ehemaligen Kanton im Département Savoie in Frankreich, siehe Kanton Le Châtelard
 eine Ortschaft in der Gemeinde Thusy im Département Haute-Savoie in Frankreich

Siehe auch: Châtelard